Джон Марли (; , Нью-Йорк — , Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Фила Каваллери в «Истории любви» и могущественного кинопродюсера Джека Вольца в «Крёстном отце».

Биография 
Джон Марли родился 17 октября 1907 года в Нью-Йорке. Окончил Американскую академию драматического искусства.

Первый успех пришел к Марли в 62-летнем возрасте, после картины Артура Хиллера «История любви», за роль в которой он получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 1968 году Марли выиграл Кубок Вольпи за Лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале за фильм«Лица». В 1972 году сыграл в фильме «Крёстный отец». 

Скончался 22 мая 1984 года в Лос-Анджелесе после операции на сердце.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка